Ludas je lahko:
 Ludas, Madžarska
 Ludas, Srbija